ICT est un sigle qui peut signifier :
 Information and communication technology (en français, technologies de l'information et de la communication) ;
  ;
 Ibra College of Technology, à Oman ;
 , un drapeau de protocole dont la fonction est de réduire la fréquence d'échantillonnage sur de la vidéo haute définition sur le Blu-ray et HD DVD ;
 International Campaign for Tibet (en français, Campagne internationale pour le Tibet), une association de promotion des libertés individuelles pour les Tibétains ;
 indice cardio-thoracique, une mesure de la taille du cœur par rapport au thorax en imagerie médicale ;
 Institut catholique de Toulouse, la faculté de lettres, sciences humaines, droit et théologie basée à Toulouse ;
 , l'office de tourisme costaricien ;
 ischémie cérébrale transitoire, un type d'accident vasculaire moins grave que l'accident vasculaire cérébral ;
 Laboratoire ICT (où ICT signifie Identités-Cultures-Territoires), un laboratoire de recherche pluridisciplinaire.
 Ingénieur Conditions de Travail ;
  et  désignent respectivement, au regard du droit de l'Union européenne, le transfert temporaire intragroupe et le salarié ainsi transféré : voir notamment Titre de séjour en France. 
Irradiation corporelle totale, une technique de radiothérapie externe.